Алексей Квасов:
 Квасов, Алексей Васильевич (начало 1720-х — 1777) — русский архитектор.
 Квасов, Алексей Григорьевич (род. 1956) — российский дипломат.